Косон:

 Косон (Канвондо) — уезд в провинции Канвондо, Южная Корея
 Косон (Кёнсан-Намдо) — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея

См. также 
 Госон